Mondal ist der Familienname folgender Personen:

 Anil Mondal (* 1951), indischer Gewichtheber
 Anshuman Mondal (* 1972), britischer Sozialwissenschaftler
 Arnab Mondal (* 1989), indischer Fußballspieler
 Basudep Mondal (* 1974), indischer Fußballspieler
 Darshan Mondal (* 1940), indischer Turner
 Deepak Mondal (* 1979), indischer Fußballspieler
 Habibur Rehman Mondal (* 1986), indischer Fußballspieler
 Lata Mondal (* 1993), bangladeschische Cricketspielerin
 Prithul Mondal (* 1989), bangladeschischer Tennisspieler
 Sonnet Mondal (* 1990), indischer Autor